

Geografia 
 Contea di Vigo – contea dello Stato dell'Indiana, negli Stati Uniti
 Vigo – parrocchia civile dell'Inghilterra, situata nella contea del Kent
 Vigo – comarca della Spagna, situata nella provincia di Pontevedra
 Vigo – città della Spagna nord-occidentale, situata nella provincia di Pontevedra
Italia
 Vigo di Cadore – comune italiano in provincia di Belluno
 Vigo di Fassa – ex comune italiano in provincia di Trento, ora parte di San Giovanni di Fassa
 Vigo – frazione di Albera Ligure in provincia di Alessandria
 Vigo – frazione di Camugnano nella città metropolitana di Bologna
 Vigo Cavedine – frazione di Cavedine in provincia di Trento
 Vigo di Ton – frazione di Ton in provincia di Trento
 Vigo Lomaso – frazione di Comano Terme in provincia di Trento
 Vigo Meano – frazione di Trento
 Vigo Rendena – frazione di Porte di Rendena in provincia di Trento
 Vigo – località di Baselga di Piné in provincia di Trento
 Vigo – località (non frazione) di Verona a nord-est di Montorio Veronese
 Vigo - frazione di Legnago in provincia di Verona

Persone 
 Ainardo di Vigo (...-1346) – politico italiano del XIV secolo
 Francesco Vigo (1818-1889) – tipografo ed editore italiano, padre dello storico Pietro
 Francesco Vigo Pelizzari (1836-1867) – patriota e militare italiano
 Gaetano Vigo (1897-1962) – politico italiano
 Giovanni da Vigo (1450-1525) – medico e chirurgo italiano
 Giovanni Vigo (...-...) – calciatore italiano, giocatore della  nei primi anni del Novecento
 Giuseppe Maria Francesco Vigo (1747-1836), noto anche come Francis Vigo – mercante italiano
 Giuseppe Vigo (1917-1944) – calciatore italiano di ruolo attaccante
 Jean Vigo (1905-1934) –  regista francese
 Lionardo Vigo Calanna (1799-1879) – poeta, filologo e politico italiano
 Lionardo Vigo Fuccio (1805-1888) – politico italiano
 Lorenzo Vigo-Fazio (1897-1986) – scrittore italiano
 Nanda Vigo (1936-2020) – designer italiana
 Pietro Vigo (1856-1918) – scrittore e storico italiano, figlio dell'editore Francesco
 Pio Vittorio Vigo (1935-2021) – arcivescovo cattolico italiano
 Salvatore Vigo Platania (1784-1874) – politico, patriota e storico italiano

Altro 
 127870 Vigo – asteroide della fascia principale, scoperto nel 2003
 Concurso Internacional de Tenis - Vigo – torneo professionistico di tennis maschile giocato sulla terra battuta
 Real Club Celta de Vigo, conosciuto comunemente come Celta Vigo – società calcistica spagnola fondata nel 1923, con sede a Vigo
 Real Club Celta de Vigo B – società calcistica spagnola, fondata nel 1927, con sede a Vigo
 Real Club Celta de Vigo Baloncesto – società femminile di pallacanestro di Vigo, fondata nel 1996